Чэмпэрэ — топоним (тип: гидроним) в России якутского происхождения.

Якутия 
 Чэмпэрэ — озеро, юго-западнее оз. Нидили, координаты 63°25' с. ш. 124°50' в. д., код ГКГН 454265.
 Чэмпэрэ — река, левый приток р. Уолбут, координаты 69°52' с. ш. 137°51' в. д., код ГКГН 394452.
 Чэмпэрэ — река, правый приток р. Конгкюс, координаты 62°59' с. ш. 124°19' в. д., код ГКГН 131393.

См. также